Фінал Кубка Футбольної ліги 2005 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2004—2005, 45-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 27 лютого 2005 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Ліверпуль» та «Челсі».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2005
2005 у футболі
Спорт у Кардіффі
Лютий 2005
2005 в англійському спорті